Конду́кт () — средневековая песня на латинском языке, в основном на духовную (христианскую) тему. Расцвет жанра — во Франции во второй половине XII и в первой половине XIII веков. Авторы музыки и текстов кондуктов как правило неизвестны; среди известных по имени поэтов — Филипп Канцлер и Вальтер Шатильонский. На ранней стадии развития преобладали одноголосные кондукты, позднее появилось многоголосие. Специфическая черта композиции многоголосных кондуктов — отсутствие в теноре известной заданной мелодии (в отличие от органума и мотета, где cantus firmus был основой полифонической композиции).

Термин 
Термин встречается в нотных рукописях и музыкально-теоретических трактатах преимущественно французского происхождения, в XII — XIV веках. Несмотря на прозрачную этимологию (от лат. conduco стягивать, сводить), вывести из неё специфику кондукта проблематично. На поверхности лежит связь термина с техникой многоголосной композиции. Однако, эта этимологическая концепция не объясняет существование сотен одноголосных кондуктов. Согласно Б. Гиллингему (см. список литературы) conductus следует понимать в смысле сокращения, «стяжения» поэтической формы, установившейся в качестве нормативной для (более ранних по времени) секвенций и гимнов. Наиболее распространено опосредованное понимание термина как указателя на некое «совместное действие» (например, на совместное пение в литургической процессии). 

Существительное conductus в средневековых текстах склоняется по второму (мн.ч. conducti) либо по четвёртому (мн.ч. conductus) склонению.

Характеристика 
Кондукты функционировали как правило вне рамок канонического богослужения, хотя по содержанию и связаны с ним (см. Паралитургическая музыка). Кондукты могли петь в ходе литургических процессий — на Рождество и во время других церковных празднеств. Кроме того, сохранились литургические драмы (которые также исполнялись в церкви), где кондукт составлял часть формальной структуры. Функционирование целого ряда кондуктов на тексты светской тематики (особенно сатирических, «антеклерикальных», философских, «мифологических», элегических и мн. др.), исполнение которых за богослужением представить себе невозможно, остаётся неясным, представляет «огромную лакуну» (М. Эверист) в современном «кондуктоведении». 

Характерное отличие многоголосного кондукта от органума и мотета (других важнейших жанров Ars antiqua) — сочинение новой музыки на новосочинённый текст (а не обработка cantus prius factus). С этой точки зрения показательно также почти полное отсутствие в кондуктах (как одноголосных, так и многоголосных) контрафактуры, её примеры в кондуктах единичны.

Тематика кондукта весьма разнообразна, большинство текстов  — духовные стихи, парафразирующие Св. Писание, в том числе содержащие прямые обращения к Деве Марии и Христу. Около 10 процентов парижского корпуса кондуктов написаны на мемориальные и «окказиональные» тексты, откликающиеся на события тогдашней светской и церковной истории. В кондуктах встречаются сатирические («антиклерикальные»), нравоучительные, элегические и даже философские (богословские) тексты. Примерное представлении о стихе кондукта (с рефреном) даёт Luto carens et latere (автор текста — Филипп Канцлер; показаны первые 2 строфы):

Ранние кондукты одноголосны, написаны в строфической форме, иногда с рефреном (такие кондукты также называются ронделями — rondellus); стихи — рифмованная силлабика или силлаботоника, способ распева силлабический. Вершина жанра — многоголосные кондукты в старогомофонной (моноритмической) фактуре, созданные в школе Нотр-Дам. По статистике сохранилось 439 одноголосных и 428 многоголосных кондуктов; последние преимущественно двухголосные (236 пьес) и трёхголосные (136); примеры четырёхголосных кондуктов единичны (11). Авторы музыки кондуктов как правило неизвестны; исключение составляют несколько кондуктов, приписываемых Перотину. 

В развитых многоголосных кондуктах часто встречаются разделы с нотированным ритмом (оригинальный термин — cauda, букв. «хвост»). Кондукты с такими разделами по-латыни именовались cum caudis («хвостатые»), без таковых — sine caudis («бесхвостые»). В «каудах»-вокализах распевался один (обычно первый или последний во фразе) слог текста; по этой причине такие разделы в старинной терминологии именовались термином  («бестекстовые»). В остальных разделах формы (где текст распевался силлабически) ритм, как правило, нотирован условно — графемами квадратной нотации, без систематического использования лигатур.

Местоположение кауд-вокализов показано на примере двухголосного кондукта «Luget Rachel iterum» (кауды выделены полужирным начертанием):

Интерес к кондуктам угас во второй половине XIII века, вероятно, в связи с бурным развитием конкурирующих жанров: в «высокой» музыке — мотетов, в куртуазной и «низкой» — песен на французском языке (баллада, рондо́, виреле, строфическая шансон). Последние яркие образцы (одно- и многоголосных) кондуктов — в поэтико-музыкальном сборнике «Роман о Фовеле» (составлен около 1317). Популярные образцы кондуктов: анонимные «Verbum patris humanatur», «Orientis partibus» (приурочен к Празднику осла), «Redit aetas aurea», кондукт Перотина «Beata viscera».

Для идентификации кондуктов в научной литературе принято использовать каталог Гордона Андерсона, опубликованный им в 1972-73 годах. Уникальный идентификатор состоит из прописной буквы латинского алфавита и арабской цифры, следующей без пробела, например, «Salve sancta parens patrie» (J58).

Проблема ритмики кондуктов 

Расшифровка кондуктов представляет значительные трудности с точки зрения корреляции стихового и музыкального метра. В отношении ритмической интерпретации мнения музыковедов разделились. Повод для возникновения научной полемики дала типичная для многих многоголосных кондуктов форма, в которой сочетаются силлабические и мелизматические (с «каудами») разделы. 

Группа исследователей-ревизионистов (Эрнест Сандерс, Кристофер Пейдж, Марк Эверист и др.) полагает, что мелизматические разделы следует расшифровывать «метрически», по законам модальной ритмики, а силлабические разделы предлагает интерпретировать как «неметрические ритмы» (). Неопределённость понятия соответственно выражается и в неопределённости ревизионистской расшифровки: «неметрические ритмы» транскрибируются черными нотными головками без штилей (подобно принятым издавна расшифровкам григорианского хорала). Проблема ритма, таким образом, перекладывается на музыкантов-исполнителей, которые вынужденно выполняют подобные «транскрипции» в меру собственного понимания средневековой ритмики. На практике ревизионистские интерпретации силлабических разделов кондуктов реализуются как «декламационно-рапсодические» (особенно в одноголосных произведениях, где не требуется синхронизации голосов по вертикали), либо в двухдольном метре. 

Группа исследователей-консерваторов (Гордон Андерсон, Ганс Тишлер, Джанет Кнапп и др.) считает, что многоголосный кондукт можно интерпретировать целиком в системе модальной ритмики. Аргументом для их позиции служит регистрация очевидного факта — кондукты включены в сборники других многоголосных сочинений Ars antiqua — метризованных органумов и мотетов, модальная интерпретация которых несомненна. Кроме того, они указывают на то, что все теоретики XIII века (анонимный Discantus positio vulgaris, Иоанн де Гарландия, Аноним IV, Аноним св. Эммерама и др.) очевидно  ставят многоголосный кондукт в один ряд с (модально ориентированными) органумом и мотетом. Отсутствие модально-ритмической нотации в «проблемных» кондуктах адепты «консервативной» интерпретации объясняют также «общекультурным» аргументом: в истории западноевропейской музыки письменная (теоретическая) фиксация правила появляется позже, чем памятники музыкальной нотации, имплицирующие использование этого правила.

Рецепция 
Подзаголовок первой части Пятой симфонии Г.Малера «Wie ein Kondukt» не имеет отношения к средневековому кондукту (хотя здесь используется то же слово); вся фраза означает «в духе пышных похорон».

Издания 
 Thirty-five conductus for two and three voices, ed. by Janet Knapp. New Haven: Yale University, 1965 (Collegium Musicum 6).
 Notre-Dame and related conductus. Opera omnia, transcribed and edited by Gordon Anderson. 9 vls. Henryville, Ottawa: Institute of Medieval Music, 1978-1988 (собрание кондуктов XII-XIII в.):
 vol. 1. Four- and three-part conductus in the central sources. 1986. 176 p.
 vol. 2. Three-part conductus in the central sources. 1986. 104 p.
 vol. 3. Two-part conductus - transmitted in four and three central sources. 1981. - XXXVIII, 230 p.
 vol. 4. Two-part conductus in the central sources. 1986. - IXL, 105 p.
 vol. 5. Two-part conductus, unica in the four central sources. 1979. - L, 125 p. 
 vol. 6. One-part conductus - transmitted in Fascicle X of the Florence manuscript. 1981. - CX, 153 p.
 [vol. 7. One-part conductus; том не был опубликован]
 vol. 8. One-part conductus - the Latin rondeau répertoire. [1978]. - LXXVII, 69 p.
 vol. 9. Three-part conductus in related sources. 1986. 134 p.
 vol. 10. Two-part conductus in related sources. 1988. - XXXII, 108 p. ISBN 0931902258.
 [vol. 11. Conductus known only by texts, inciplts, and citations. Commentary, study, and history of thirteenth-century conductus; том не был опубликован]
 The сonductus сollections of Ms. Wolfenbüttel 1099, ed. by Ethel Thurston. 3 vls. Madison (Wisconsin): A-R Editions, 1980.
 The earliest polyphonic art music. The 150 two-part conductus in the Notre-Dame manuscripts, ed. by Hans Tischler. 2 vls. Ottawa: Institute of Mediaeval Music, 2005-2006.

Примечания

Литература 
 Green G. C. The song of the Ass // Speculum VI/4 (1931), pp. 534-549.
 Knapp J. The polyphonic conductus. A study of the sixth and seventh fascicles of the Ms. Florence, Biblioteca Laurenziana, Pluteus 29. 1. PhD diss. Yale University, 1961.
 Knapp J. 'Quid tu vides Jeremia': two conductus in one // Journal of the American Musicological Society 16 (1963), pp. 212-220.
 Anderson G.A. Notre Dame and related conductus: a Catalogue raisonné // Miscellanea Musicologica 6 (1972), pp.152–229; Miscellanea Musicologica 7 (1973), pp.1–81 (= Adelaide Studies in Musicology).
 Anderson G.A. The rhythm of cum littera sections of polyphonic conductus in mensural sources // Journal of the American Musicological Society 26 (1973), pp. 288-304.
 Anderson G.A. The rhythm of the monophonic conductus in the Florence manuscript as indicated in parallel sources in mensural notation // Journal of the American Musicological Society 31 (1978), pp.480–489.
 Knapp J. Musical declamation and poetic rhythm in an early layer of Notre Dame conductus // Journal of the American Musicological Society 32 (1979), pp.383–407. 

 Sanders E.H. Conductus and modal rhythm // Journal of the American Musicological Society 38 (1985), pp.439–469.
 Sanders E.H. Style and technique in datable polyphonic Notre Dame conductus // Gordon Anderson. In memoriam von seinen Studenten, Freunden, Kollegen. Vol.2. Henryville (PA), 1985, pp.505-530.
 Stevens J. Words and music in the Middle Ages: Song, narrative, dance and drama, 1050-1350. Cambridge, 1986, p. 48-79.
 Gillingham B. A new etiology and etymology for the conductus // Musical Quarterly, LXXV (1991), pp.59-73.
 Page C. Latin poetry and conductus rhythm in medieval France. London, 1997.– 76 pp.
 Everist M. Reception and recomposition in the polyphonic conductus cum caudis (the Metz fragments) // Journal of the Royal Musical Association 125 (2000), pp.135-163.
 Knapp J. Conductus // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London, New York, 2001.
 Payne T. Datable "Notre Dame" conductus: New historical observations on style and technique // Current Musicology 64 (2001), p.104-151. 
 Conductus // Jackson R. Performance practice: a dictionary-guide for musicians. N.Y.: Routledge, 2005, pp. 101-102.
 Gossen, Nicoletta. Musik in Texten, Texte in Musik: der poetische Text als Herausforderung an die Interpreten der Musik des Mittelalters // Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis. Sonderband IV. Winterthur: Amadeus, 2006. 310 SS.
 Payne T. Philip the Chancellor and the conductus prosula: 'motetish' works from the School of Notre Dame // Music in Medieval Europe. Studies in honour or Bryan Gillinham, ed. by T.Bailey and A.Santosuosso. Aldershot: Ashgate, 2007, pp.220-238.
 Лебедев С.Н. Кондукт // Большая российская энциклопедия. Т.15. М., 2010, с.35.
 Payne T. The music and text of the conductus // The Cambridge History of Medieval Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p.1048-1078. ISBN 978-0-521-51348-7.
 Everist M. Discovering medieval song: Latin poetry and music in the conductus. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Дискография 
 Собрание кондуктов в 3 томах (Potter / O'Gorman / Covey-Crump)
 The Earliest Songbook in England (Gothic Voices)
 Music for the Lion-Hearted King (Gothic Voices)
 Perotin (Hilliard Ensemble)
 Richard Coeur de Lion (Alla Francesca)
 The Feast of Fools (New London Consort)

Ссылки 

 Кондукт Перотина «Beata viscera» (лат. оригинал и англ. перевод, краткий анализ)
 Cantum pulcriorem invenire. База данных кондуктов (публикация текстов и справочная информация; музыка не опубликована) 
 Cantum pulcriorem invenire. Research project (интернет-архив закончившегося по гранту исследовательского проекта)

История музыки
Музыка Средневековья
Вокальная музыка
Паралитургические жанры
Духовная музыка